Switch steht für:
 Trick bei Brettsportarten, siehe Skateboarder-Jargon #Switch
 Switch (BDSM), Person im BDSM
 Switch – In 4 Tagen um die Welt, Kinder-Kulturaustausch in Deutschland
 die Entlassung eines Arzneimittels aus der Rezeptpflicht

Technik:
 Vermittlungsstelle, Gerät, das die Kommunikation in Telefonnetzen steuert
 Switch (Netzwerktechnik), Gerät, das die Kommunikation in Computernetzen steuert
 Switch-Anweisung, Kontrollstrukturen in der Programmierung
 Nintendo Switch, Spielkonsole von Nintendo

Wirtschaft:
 SWITCH, schweizerische Stiftung, Registrierungsstelle für .ch- und .li-Domain-Namen
 Switch Energievertriebsgesellschaft, österreichisches Energieversorgungsunternehmen und Tochter der EnergieAllianz Austria
 Switch (Debitkarte), ehemaliges Debitkartensystem in Großbritannien
 SWITCH 2.0, kommunales Projekt in Aachen zur Vermittlung von Studienabbrechern

Medien:
 Switch – TV gnadenlos parodiert, deutsche Comedy-Serie
 Switch reloaded, Nachfolge-Serie
 Die Zwei mit dem Dreh, den Originaltitel einer US-amerikanischen Krimiserie
 Eine Frau steht ihren Mann (1988), US-amerikanische Filmkomödie
 Switch – Die Frau im Manne (1991), US-amerikanische Filmkomödie
 Switch – Ein mörderischer Tausch, französischer Action-Thriller aus dem Jahr 2011

Siehe auch: